Ловец е човек, който се занимава с лов.

 Името Ловец/Ловци носят няколко български села:
 Ловец (Област Стара Загора)
 Ловец (Област Търговище)
 Ловец (Област Шумен)
 Ловци (Област Смолян)